Patagopteryx es un género extinto monotípico de ave que vivió durante el Cretácico Superior, hace cerca de 85 millones de años, en lo que ahora es Sierra Barrosa en el noroeste de la Patagonia, en Argentina. Siendo del tamaño de un pollo, es el primer ejemplo inequívoco de un ave secundariamente terrestre: su esqueleto muestra claras indicaciones de que los ancestros de Patagopteryx eran aves voladoras.

Descubrimiento 

 
Localizado en estratos del Santoniense en la formación Bajo de la Carpa, los restos originales fueron descubiertos por Oscar de Ferrariis, director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén entre 1984 a 1985. Él los remitió al conocido paleontólogo José Bonaparte, quien describió la especie Patagopteryx deferrariisi en 1992.

Cladograma 
Patagopteryx fue originalmente considerado como un miembro primitivo de las aves ratites. Hoy en día, si bien se sigue considerando como un ave, está aislada en una familia u orden separados dentro de los Ornithuromorpha. El siguiente cladograma muestra la probable posición sistemática:

Véase también 

Véase también Origen de las aves.

Referencias

Bibliografía 

 Alan Feduccia: The Origin and Evolution of the Birds. 2. Aufl., Yale University Press, New Haven/ London, 1999, ISBN 0300078617
 Luis M. Chiappe, Lawrence M. Witmer: Mesozoic birds: above the heads of dinosaurs. en Google Books

Enlaces externos 

 Reconstrucción mostrando huesos del torso y las extremidades

Euornithes
Aves del Cretácico
Aves extintas de América del Sur